Крушма — многозначный топоним в Тульской области России.

 Крушма — посёлок станции в Дубенском районе Тульской области.
 Крушма — ж.д. станция на линии Тула — Суворов — Козельск на территории Дубенского района Тульской области.
 Крушма — река (приток Оки) в Алексинском районе Тульской области.
 Крушма — река (приток Крушмы) в Алексинском районе Тульской области.
 Крушма — река (ручей) в Алексинском районе Тульской области.